Bonding má více významů. Může to být:

 Poporodní bonding - označení rané citové vazby (připoutání) mezi matkou a dítětem
 Bonding (textilní technika)
 Bonding (seriál) – seriál Netflixu z roku 2019 
 Bonding (technologie) – technologie používaná ke zvýšení rychlosti metalické internetové sítě